Клавдия Алексеевна Костина (4 декабря 1909, село Николаевка, , Оренбургская область, РСФСР — 13 апреля 1982, , Казахская ССР) — советская и казахская врач эпидемиолог,  (1968). Заслуженный врач Казахской ССР (1957). Заслуженный деятель науки Казахской ССР (1975).

Биография 
Родилась 4 декабря 1909 года в селе Николаевка Оренбургской области РСФСР.

В 1937 году окончила Алматинский государственный медицинский институт по специальности врач-эпидемиолог.

С 1950 по 1953 годы — Первый заместитель министра здравоохранения Казахской ССР.

С 1954 по 1958 годы — Начальник Главного санитарно-эпидемиологического управления Казахской ССР.

С 1958 по 1977 годы — Директор Казахского научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней.

, тема диссертации: «Опыт снижения заболеваемости дифтерией в Казахстане» (1959—1967 годы).

Клавдия Костина разработала меры по ликвидации полиомиелита и золы в Казахстане, изучала эпидемиологию инфекционных кишечных заболеваний, их профилактику путём вакцинации.

Награды и звания 
 1957 — Заслуженный врач Казахской ССР
 1975 — Заслуженный деятель науки Казахской ССР
 Нагрудный знак «Отличник здравоохранения СССР»
 Награждена Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени (дважды)
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «Ветеран труда»

Литература 

Выпускники Казахского медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова
Заслуженные деятели науки Казахской ССР
Заслуженные врачи Казахской ССР
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР
Медики СССР
Врачи СССР
Медики Казахстана
Врачи Казахстана